Lars Lundgren är namnet på:
Lars Lundgren (advokat)
Lars Lundgren (domare) (född 1956), svensk , fd ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen och chefsrådman i Stockholms tingsrätt mm
Lars Lundgren (stuntman) (född 1945), svensk stuntman och skådespelare
Larz Lundgren (1944–2022), svensk författare och reklamman